Екимково:
 
 Екимково (Якимково) — исчезнувшее село в Башкортостане.
 Екимково — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Екимково — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Екимково — деревня в Демянском районе Новгородской области.